The Way Back (2010), een dramafilm uit 2010 van regisseur Peter Weir
The Way Back (2020), een sport- en dramafilm uit 2020 van regisseur Gavin O'Connor